Liste der Adelsgeschlechter namens Wildenstein:

 Wildenstein (Adelsgeschlecht, Frankenwald) aus Wildenstein bei Presseck
 Wildenstein (Adelsgeschlecht, Mittelfranken) aus Wildenstein bei Dietfurt an der Altmühl
 Wildenstein (steirisches Adelsgeschlecht) aus Wildenstein bei Gallizien

Siehe auch 

 Wildenstein
 Herrschaft Wildenstein

Wildenstein